Arcyria — рід грибів родини Arcyriaceae. Назва вперше опублікована 1780 року.

Класифікація 
До роду Arcyria відносять 157 видів:

Примітки

Джерела 
 Wiggers, F.H. 1780. Primitiae Florae Holsaticae. :1-112 - P.109

Роди грибів